Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der algerischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Länderspiele

1957 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Länderspielbilanzen 

Gelistet werden die Bilanzen, die sich aus den Spielen ergeben, die von der FIFA anerkannt wurden (nummerierte Spiele).

Weblinks 
 faf.org.dz: 
 de.fifa.com: FIFA-Ergebnisdatenbank
 rsssf.com: Liste der Länderspiele (englisch)

Algerien
!Landerspiele